Service Animals ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Joey Silvera. Die Reihe wurde mehrfach bei den AVN Awards und XRCO Awards als beste Gonzo-Serie ausgezeichnet. Die Reihe ist in das Genre Gonzo einzuordnen. Bisher wurden 24 Folgen gedreht.

Darsteller 
 Service Animals: Claudia Adkins, Kitty Marie, Marilynn, Misty Mendez, Monica Mayhem, Monica Sweetheart, Summer Storm
 Service Animals 2: Samantha Stylle, Linda Supreme, Joelena, Flick Shagwell, Kinky, Cassie, Calli Cox, Eva Morales, Tiffany
 Service Animals 3: Julie Ryan, Sixx, Melissa West, Starla, Kaylee, Gia Regency, Cherie
 Service Animals 4: Aria, Hannah Harper, Jenna Haze, Kaylynn, Lindzey, Sophie Evans
 Service Animals 5: Cherry Rose, Kimberly Franklin, Bisexual Britni, Judy Star, Tawny Roberts, Kennedy, Friday
 Service Animals 6: Kacey, Belladonna, Brooklyn Rose, Fujiko Kano, Olivia Saint, Scarlet
 Service Animals 7: Belladonna, Taylor St. Claire, Melissa Milano, Marella Skools, Paris, Gia
 Service Animals 8: Shyla Stylez, Alexis Lane, Lynn Dumaire, Julia Vidal, Kate Frost, Brooke Ballentine, Claudia Bella
 Service Animals 9: Faith Adams, Jeanie Rivers, Bisexual Britni
 Service Animals 10: Ann Marie, April May, Chloe Dior, Julie Night, Ashley Blue, Kelli Tyler
 Service Animals 11: Aurora Snow, Bella-Marie Wolf, Cassie Young, Melanie Jagger, Trixie Kelly, Vicci Valencorte
 Service Animals 12: Amee Donavan, Angel Long, Boo D Licious, Cynara Fox, Gauge, Jamie Wood, Michelle Christian
 Service Animals 13: Ashley Blue, Avy Scott, Cameron Cain, Crystal Ray, Flower Tucci, Katrina, Maggie Star, Taylor Rain
 Service Animals 14: Alicia Rhodes, Ashley Long, Avena Lee, Cris Taliana, Crystal Ray, Mandy Bright, Tiana Lynn
 Service Animals 15: Alexis Malone, Alicia Rhodes, Ariana Jollee, Ashley Blue, Christie Lee, Lauren Phoenix
 Service Animals 16: Crystal Ray, Dana Vespoli, Flower Tucci, Katsuni, Roxy Heart, Roxy Jezel, Teagan Presley
 Service Animals 17: Corina Taylor, Jayna Oso, Pandora Dreams, Sativa Rose, Brittney Jay, Foxy Lady, Heather Gables, Crystal Lynn
 Service Animals 18: Teagan Presley, Sativa Rose, Heather Gables, Mary Jane, Katja Kassin, Keri Sable, Melissa Lauren
 Service Animals 19: Taryn Thomas, Janet Alfano, Kelly Wells, Tiffany Hopkins, Courtney Cummz, Patricia Petit, Sativa Rose, Saana, Sunny Lane, Simone West
 Service Animals 20: Gina Jolie, Morgana, Tory Lane, Karina Kay, Gia Jordan, Nikki Adams, Gianna Jolynn, Bianca Pureheart, Renee Richards, Trinity Post, Riley Ryder, Leah Luv, Sunny Lane
 Service Animals 21: Bethany Sweet, Hillary Scott, Jasmine Byrne, Jeanie Marie Sullivan, Shawna Lenee, Karina Kay, Ria Lynn, Sandra Romain, Sintia Stone, Stephanie Renee
 Service Animals 22: Christie Lee, Courtney Cummz, Gianna Michaels, Harmony Rose, Jasmine Byrne, Jasmine Tame, Karina Kay, Mysti May, Suzie Ink, Tory Lane
 Service Animals 23: Alexis Malone, Amber Rayne, Christie Lee, Crystal Clear, Dasani Lezian, Jenna Presley, Keeani Lei, Krista Morgan, Melissa Lauren, Sasha Knox, Velicity Von
 Service Animals 24: Alexa Lynn, Anette Schwarz, Aubrey Addams, Isabel Ice, Jenna Haze, Krystal Jordan, Lorelei Lee, Mia Rose, Sasha Knox

Auszeichnungen 
 2006: AVN Award – Best Gonzo Series
 2006: XRCO Award – Best Gonzo Series
 2005: XRCO Award – Best Gonzo Series
 2004: AVN Award – Best Gonzo Series
 2004: XRCO Award – Best Gonzo Series
 2001: XRCO Award – Best Gonzo Series

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film